Эрнан (; VI век) — святой игумен . День памяти — 22 декабря.

Биография 

Святой Эрнан, игумен Хинбийский, был дядей святого Колумбы. Он был одним из двенадцати спутников, сопровождавших святого на остров Айона. Он был поставлен во главе сообщества, которое Колумба организовал на острове Хинба, которой на самом деле может быть островом Канна, в четырёх милях к северо-востоку от острова Рам, но также может быть островом Джура или , одним из , между островами Скарба и Малл. Храм Святого Эрнана, находящийся в  на острове Малл напротив Айоны, посвящён этому святому.

Примечания

Ссылки 
 St. Ernan, abbot of Hinba
 Кельтские и староанглийские святые

Персоналии по алфавиту
Святые Ирландии
Святые Шотландии
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Католические святые